Зимова Універсіада 1989 — XIV зимова Універсіада. Проводилася в Софії (Болгарія) у 1989 році.

Медальний залік

Посилання 
 Офіційний сайт Універсіади
 1960-2015 Statistics Winter UNIVERSIades

Спортивні події 1989
Зимові Універсіади
Березень 1989
Спортивні змагання у Софії